Радиоволна́:
 Радиоволны — электромагнитное излучение с длинами волн больше, чем у инфракрасного света.
 «Радиоволна» — фильм 2000 года.
 «Радиоволна» — завод в Гродно.
 «Радиоволны» — повесть Майкла Суэнвика. Всемирная премия фэнтези 1996 года.
 «Радиоволны» — альбом норвежской рок-группы «Seigmen». Первая позиция в Норвегии в 1997 году.